Equmeniakyrkan kan syfta på:

 Equmeniakyrkan – ett kyrkosamfund i Sverige
 Equmeniakyrkan, Hjo – en kyrkobyggnad
 Equmeniakyrkan Huskvarna – en kyrkobyggnad
 Equmeniakyrkan Kaxholmen – en kyrkobyggnad
 Equmeniakyrkan Linköping – en församling
 Equmeniakyrkan, Mantorp – en kyrkobyggnad
 Equmeniakyrkan i Skeppsås – en församling